

Cinema 
 Blue – film cortometraggio del 1992 diretto da Don McKellar
 Blue – film del 1993 diretto da Derek Jarman
 Blue – film giapponese del 2001
 Blue – film del 2009 diretto da Anthony D'Souza

Fumetti 
 Blue (manga) – serie manga pubblicata nel 1996

Editoria
 Blue – rivista erotica pubblicata in Italia
 Blue – romanzo di Kerstin Gier

Musica

Gruppi musicali
 Blue – boy band britannica
 Blue Öyster Cult – gruppo musicale rock statunitense

Album discografici
 Blue – album di Celeste Johnson del 1987
 Blue  – album di Diana Ross del 2006
 Blue – album dei Down by Law del 1993
 Blue – album dei The Jesus Lizard del 1998
 Blue – album di Joni Mitchell del 1971
 Blue – album dei Simply Red del 1998
 Blue – album di Marc Storace e Vic Vergeat del 1991
 Blue – album dei The Mission del 1996
 Blue – album di LeAnn Rimes del 1996
 Blue – album dei Doctor 3 del 2007
 Blue – album dei Third Eye Blind del 1999
 Blue – album di Angela Aki del 2012

Singoli
 Blue – singolo dei Verve del 1994
 Blue – singolo dei The Rasmus del 1997
 Blue (Da Ba Dee) – singolo degli Eiffel 65 del 1998
 Blue – singolo degli A Perfect Circle del 2004
 Blue – singolo dei Vivid del 2011
 Blue – singolo di Marina and the Diamonds del 2015

Personaggi immaginari 
 Blue – personaggio dei Pokémon
 Blue – personaggio della serie di videogiochi SaGa
 Blue – personaggio del manga e anime Wolf's Rain
 Lagoona Blue – personaggio della linea di bambole Monster High, figlia della mostro di mare

Persone 
 Vida Blue – giocatore di baseball statunitense

Altro 
 Blue – webserie del 2012
 Blue – località statunitense in Oklahoma
 BLUE (best linear unbiased estimator) – in statistica significa il miglior stimatore lineare corretto

Pagine correlate 
 Blu (disambigua)
 The Blue